Treis ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 Ortsgemeinde Treis-Karden in Rheinland-Pfalz
 ehemalige Verbandsgemeinde Treis-Karden in Rheinland-Pfalz
 Ortsteil Treis an der Lumda der Stadt Staufenberg in Hessen
 Fluss in der italienischen Region Lombardei (ital. Tresa)

Treis ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Treis (* 1946), luxemburgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Dreis (Begriffsklärung)
 Trais
 Drais
 Trice